Malta Cup 2005 je bil poklicni jakostni snooker turnir. Potekal je od 30. januarja do 5. februarja 2005 v Portomasu, Malta.

Turnir je osvojil Stephen Hendry, ki je v finalu z izidom 9-7 odpravil Graema Dotta.

Wildcard krog

1. krog

2. krog

Zaključni turnir

* Quinten Hann je predal dvoboj zaradi zlomljenega prsta.

Viri

2005
Malta Cup 2005